Odeonsplatz – plac w Monachium
 Odeonsplatz – stacja metra w Monachium